Шешул — вершина в Украинских Карпатах. Расположена в западной части массива Черногора, в пределах Раховского района Закарпатской области, на северо-востоке от Рахова. Высота — 1726 м. Склоны и вершина покрыты травянистой и кустарниковой растительностью, черничник. Ниже буковые и буково-пихтовые леса. Вершина лежит в пределах Черногорского заповедного массива (часть Карпатского биосферного заповедника).

Северо-восточнее Шешул расположена гора Петрос (2020 м), на восток — Говерла (2061 м). На северо-западе за долиной реки Чёрная Тиса виднеется массив Свидовец с вершиной Близница (1883 м).

Шешул неглубокой седловиной соединена с горой, которая, по сути, является юго-западным ответвлением Петроса. По ней сравнительно легко подняться на вершину Петроса.

 На советских (позже украинских) картах указана высота горы Шешул — 1688 м. Эта высота принадлежит одной из боковых вершин Шешул, расположенной неподалеку (на запад) от главной вершины. Правильную высоту Шешул фиксируют довоенные польские карты — 1726 м.

Источники 
 Дрымба: Карпатские маршруты

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины